Il doppio del torneo di tennis Guadeloupe Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Brad Pearce che hanno battuto in finale Patrick Baur e Christian Saceanu 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Patrick Baur /  Christian Saceanu (finale)
 Nduka Odizor /  Libor Pimek (quarti di finale)

 Gilad Bloom /  Brad Pearce (Campioni)
 David Wheaton /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadeloupe Challenger 1989